Анґеліка Шедлер (нар. 29 квітня 1980) — колишня ліхтенштейнська тенісистка.

Участь у Кубку Федерації

Одиночний розряд

Парний розряд

Посилання 
 
 

Народились 1980
Ліхтенштейнські тенісистки